Œuvres scientifiques de Paul Langevin est le nom du recueil de 690 pages publié en 1950 par les Éditions du CNRS et regroupant un certain nombre des travaux scientifiques du physicien Paul Langevin.

Présentation 
Il fait partie d'une collection dans laquelle on peut trouver aussi entre autres les œuvres de Jean Perrin et celles d'Émile Borel. Le recueil étant assez dense, on peut y retrouver un grand nombre des publications de l'auteur mais ce livre n'étant pas exhaustif, on trouvera à la fin de l'ouvrage une liste des œuvres de l'auteur qui ne s'y trouvent pas. Le recueil est relié et peut encore se trouver à l'état neuf actuellement mais peut être trouvé plus facilement en livre d'occasion. Il n'a pas été réédité récemment. Ci-dessous se trouvent une description de la table des matières du livre ainsi que le parcours de l'auteur et l'avertissement qui fait office d'introduction.

Parcours de Paul Langevin 

 Né à Paris,  arrondissement, le . 
 Mort à Paris,  arrondissement, le . 
 Inhumé au Panthéon, le . 
 1884. Élève de l'École Lavoisier. 
 1888 Élève de l'ESPCI. 
 1893. Élève de l'École normale supérieure. 
 1897. Agrégé des sciences physiques. 
 1897. Boursier de la Ville de Paris au laboratoire Cavendish, Cambridge. 
 1898. Boursier de l'École normale à la Faculté des sciences de Paris. 
 1900. Préparateur à la Faculté des sciences de Paris. 
 1902. Professeur remplaçant au Collège de France. 
 1903. Professeur suppléant au Collège de France. 
 1905. Professeur à l'École de physique et de chimie. 
 1909. Professeur titulaire au Collège de France. 
 1911 à 1927. Membre des cinq premiers Congrès Solvay. 
 1920. Directeur scientifique du Journal de physique. 
 1926. Directeur de l'École de physique et chimie. 
 1928. Président du Comité scientifique de l'Institut international de Physique Solvay. 
 1930 à 1933. Président des sixième et septième Congrès Solvay. 
 1934. Membre de l'Académie des sciences de Paris. 
 1945. Président de la Commission de Réforme de l'Enseignement. 
 Docteur honoris causa des universités de Manchester, Leeds, Bristol, Cambridge, Bruxelles, Liège. 
 Professeur honoraire de l'université de Buenos Aires, membre honoraire de la Faculté des sciences de Santiago du Chili. 
 Membre de la Royal Society et de l'Institution royale de Londres. 
 Membre d'honneur de l'Académie des sciences de l'URSS. 
 Membre de la Société royale des Sciences de Göttingen, de l'Accademia dei Lincei à Rome, de l'Académie de Marine, des Académies des Sciences de Prague, Bologne, Buenos-Aires, Copenhague, de l'Académie royale d'Irlande. 
 Grand croix de la Légion d'honneur, commandeur de l'Empire britannique.

Avertissement au début du recueil 

 Ce volume ne contient qu'une partie de l'œuvre purement scientifique publiée par Paul Langevin ; la liste des publications qui ont été laissées de côté est donnée en page 681. Les répétitions ont été évitées dans la mesure du possible. Certains mémoires que l'on peut trouver aisément en librairie ont été écartés malgré leur importance. Enfin, une partie essentielle de l'œuvre de Paul Langevin, en physique, se trouve dans ses cours, principalement ceux du Collège de France, et dans des interventions lors de certaines réunions de physiciens, celles du Congrès Solvay, particulièrement. Sauf des notes relatives à un cours sur les ultrasons de 1923, publiées par M. Pierre Biquard dans la Revue d'acoustique (1932, volume I, ; volume II, ), elle est encore inédite.

Table des matières 
 Curriculum vitae de Paul Langevin
 Avertissement  

 I. Sur l'ionisation des gaz et les rayons de Röntgen. 
 Recherches sur les gaz ionisés, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1902
 Sur la recombinaison des ions dans les gaz, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1902 
 Sur la mobilité des ions dans les gaz, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1902   
 Recherches sur les gaz ionisés, thèse et annales de Chimie et de Physique, 1903 
 Note sur les rayons secondaires des rayons de Röntgen, thèse et annales de Chimie et de Physique, 1903
 Sur la loi de recombinaison des ions, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1903 
 Recombinaison et diffusion des ions gazeux, Journal de physique, 1905 
 Sur la recombinaison des ions dans les diélectriques, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1908 
 Mesure de la valence des ions dans les gaz, Le Radium, 1913 
 Sur un analyseur de mobilité pour les ions gazeux, Journal de physique et radium, 1949 

 II. Sur les ions de l'atmosphère.
 Sur les ions de l'atmosphère, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1905 
 Interprétation de divers phénomènes par la présence de gros ions dans l'atmosphère, Bulletin de la Société française de physique, 
 Électromètre enregistreur des ions de l'atmosphère (en collaboration avec Marcel Moulin), Le Radium, 1907
 
 III. Théorie cinétique
 Une formule fondamentale de théorie cinétique, Annales de chimie et de physique, 1905
 Sur la théorie du mouvement brownien, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1908
 Sur les chocs exceptionnels des molécules gazeuses, Le Radium, 1913
 
 IV. Théorie électromagnétique et électrons. 
 Sur l'origine des radiations et l'inertie électromagnétique, Journal de Physique, 1905
 
 V. Théorie du magnétisme et orientation moléculaire. 
 Magnétisme et théorie des électrons, Annales de Chimie et de Physique, 1905
 Sur les biréfringences électrique et magnétique, Le Radium, 1910 

 VI. Relativité. 
 Sur l'impossibilité physique de mettre en évidence le mouvement de la translation de la terre, comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 1905
 L'inertie de l'énergie et ses conséquences, Journal de physique, 1913
 Les aspects successifs du principe de relativité, Bulletin de la Société française de physique, 1920
 Le principe de relativité, Bibliothèque de Synthèse scientifique, Chiron éditeur, Paris, 1922
 Sur la théorie de la relativité et l'expérience de M. Georges Sagnac, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1921
 Sur l'expérience de M. Sagnac, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1937

 VII. Chimie physique et radioactivité. 
 Sur la comparaison des molécules gazeuses et dissoutes, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1912
 L'interprétation cinétique de la pression osmotique, Journal de chimie physique, 1912
 Sur un problème d'activation par diffusion, Journal de physique et Radium, 1934
 
 VIII. Grandeurs et unités. 
 Sur les grandeurs champ et induction, Bulletin de la Société française de physique, 
 Sur la nature des grandeurs et le choix d'un système d'unités électriques, Bulletin de la Société française de physique, 
  
 IX. Mécanique classique et nouvelles mécaniques. 
 Les nouvelles mécaniques et la chimie (conférence rédigée par Henri Grandjouan), Réunion internationale de Chimie Physique, Presses universitaires éditions, Paris,  

 X. Acoustique et ultrasons. 
 Procédés et appareils pour la production de signaux sous-marins dirigés et pour la localisation d'obstacles sous-marins (en commun avec M. Constantin Chilowski), Brevet français, .913 du 
 Procédés et appareils d'émission et de réception des ondes élastiques sous-marines à l'aide des propriétés piézoélectriques du quartz, Brevet français, .703 du 
 Procédé et disposition améliorant l'efficacité des projecteurs ultrasonores piézoélectriques, Brevet français,  du   
 Procédés et appareils pour le sondage et la localisation en distance d'obstacles sous-marins, au moyen d'échos ultrasonores (en commun avec M. Charles-Louis Florisson), Brevet français, .435 du  
 Procédé et appareils permettant la mesure directe ou l'enregistrement des profondeurs ou des distances en mer par la méthode de l'écho ultrasonore. Brevet français,  du 
 Addition du 
 Addition du 
 Procédé et appareils pour la mesure par lecture directe de la distance d'un obstacle dans l'air, Brevet français,  du 
 Utilisation des phénomènes piézoélectriques pour la mesure de l'intensité des sons en valeur absolue (en collaboration avec M. M. Ishimoto), Journal de Physique et Radium, 1923
 La directivité en acoustique sous-marine, Bulletin de l'Association des techniques maritime et aéronautique, 

 XI. Sur divers problèmes techniques. 
 Utilisation de la détente pour la production de courants d'air de grande vitesse, Bulletin de la Société française de physique,   
 Note sur la loi de résistance de l'air et sur la correction d'élasticité proposée par M. le capitaine Gabriel Darrieus, Mémorial de l'Artillerie française, 1922
 Note sur les effets balistiques de la détente des gaz de la poudre dans une tuyère convergente-divergente, Mémorial de l'Artillerie française, 1923 

 XII. Physique nucléaire. 
 Sur les chocs entre neutrons rapides et noyaux de masse quelconque, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1942
 Sur les chocs entre neutrons et noyaux, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1942
 Sur le ralentissement des neutrons, comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1942   
 Sur les chocs entre neutrons rapides et noyaux de masse quelconque, Annales de physique, 1942   

 XIII. Gravitation. 
 Résonance et forces de gravitation, Annales de physique, 1942 

 Bibliographie de l'œuvre scientifique de Paul Langevin (Travaux ne se trouvant pas dans le recueil du CNRS).

Références 

 Œuvres scientifiques de Paul Langevin, Éditions du CNRS, Paris, 1950.

Bibliographie 
 La Physique depuis vingt ans, du même auteur, éditions Doin, Paris, 1923.
 Notice sur les travaux scientifiques de Paul Langevin, du même auteur, Société générale d'imprimerie et d'édition, Paris, 1934.
 La Pensée et l'Action, du même auteur, les Éditeurs français réunis, Paris, 1950.

Articles connexes

Liens externes 
 L'ouvrage sur le site des éditions du CNRS: Œuvres scientifiques de Paul Langevin.
 L'ouvrage sur le site Google Books: Œuvres scientifiques de Paul Langevin.

Magnétisme
Électromagnétisme
Relativité
Acoustique
Physique nucléaire
Scientifiques
Essai français paru en 1950